Stam ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Stam, niederländische Sängerin (Sopran)
 Cees Stam (* 1945), niederländischer Radrennfahrer
 Danny Stam (* 1972), niederländischer Radrennfahrer
 Debby Stam (* 1984), niederländische Volleyballspielerin
 George Stam (1905–1995), niederländischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Hans Stam (1919–1996), niederländischer Wasserballspieler
 Jaap Stam (* 1972), niederländischer Fußballspieler
 Jessica Stam (* 1986), kanadisches Model
 Jos Stam (1926–1985), niederländischer Künstler
 Katja Stam (* 1998), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Lauren Stam (* 1994), niederländische Hockeyspielerin
 Lotte Stam-Beese (1903–1988), deutsche Architektin und Stadtplanerin
 Mart Stam (1899–1986), niederländischer Architekt und Designer
 Nicolas Stam (1876–1949), niederländischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Kisumu
 Ron Stam (* 1984), niederländischer Fußballspieler

StAM steht für:
 Hessisches Staatsarchiv Marburg
 Staatsarchiv München

STAM steht für:
 Geschützwagen-Abteilung von Louis Audouin-Dubreuil
 Science and Technology of Advanced Materials, Fachzeitschrift der Materialwissenschaft

Siehe auch:
 Stamm

Abkürzung